Конезавод:
 Конезавод (сокращение от «конный завод») — коневодческое хозяйство, занимающееся воспроизводством лошадей.
 Конезавод — посёлок в Ичалковском районе Мордовии.
 Конезавод — посёлок в Рыбновском районе Рязанской области.
 Конезавод — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Конезавод — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Конезавод, ВТБ — территория (отдельная площадка), являющаяся одним из микрорайонов и эксклавов Новой Москвы.